Park Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Park Hills (Iowa)
 Park Hills (Kentucky)
 Park Hills (Missouri)

Siehe auch:
 Park Hill